Abbatucci är ett italienskt efternamn, som burits av bland andra:

 
 
 
 Paul Séverin Abbatucci (1821–1888), fransk politiker

Italienska efternamn